Роки Појнт има више значења:
 Роки Појнт (Њујорк)
 Роки Појнт (Вашингтон)
 Роки Појнт (Монтана)
 Роки Појнт (Северна Каролина)